Finale Kupa prvaka 1986. je bilo 31. po redu finale Kupa prvaka, koje je igrano 7. svibnja 1986. na stadionu Ramón Sánchez Pizjuán u Sevilli. U finalu su igrali rumunjska FC Steaua Bukurešt i španjolska FC Barcelona. Pobijedila je Steaua, i to rezultatom 2:0 na izvođenju jedanaesteraca. Zanimljivo, sva četiri Barcelonina jedanaesterca obranio je Steauin vratar Helmuth Duckadam, koji je kasnije nazvan "heroj iz Seville". Ovo je prvi i jedini naslov prvaka Europe za neku rumunjsku momčad.

Susret

Izvori

Vanjske poveznice
Rezultati Kupa prvaka, RSSSF.com
Sezona 1985./86., UEFA.com
Povijest Lige prvaka: 1986.

Kup prvaka 1986.
Nogometne utakmice u Španjolskoj